Mustahil est un des 47 woredas de la région Somali, en Éthiopie.

Voir aussi 
 Gode (zone)

Woreda dans la région Somali